, lluvia primaveral en japonés, puede referirse a:

Buques de la Armada japonesa 
 Harusame, líder de la clase Harusame, activo en 1903 y hundido en 1911.
 Harusame, de la clase Shiratsuyu, activo en 1937 y hundido en 1944.
 Harusame (DD-109), de la clase Murasame, activo desde 1959 hasta 1989.
 Harusame (DD-102), de la clase Murasame, activo desde 1997.

Otros usos 
 Harusame, katana de Yoh Asakura, protagonista de la serie de anime Shaman King.
 Harusame, un tipo de tallarín muy típico en Asia.